Борис Крыло́в:
 Крылов, Борис Александрович (1926—2020) — учёный в области обработки бетона, академик РААСН.
 Крылов, Борис Николаевич (1934—2015) — советский генерал, начальник научно-исследовательского испытательного центра   СССР (1982—1992).
 Крылов, Борис Сергеевич (1923—2013) — российский юрист, доктор юридических наук, профессор.
 Крылов, Борис Юрьевич (род. 1976) — украинский скульптор.